A Paróquia Santa Edwiges é uma circunscrição eclesiástica católica, pertencente à Diocese de Uberlândia. Foi fundada em 11 de dezembro de 1988 por Dom Frei Estevão Cardoso de Avelar. Está localizada no Bairro Luizote de Freitas, zona oeste de Uberlândia.

Pároco: Padre Clayton de Souza Fernandes

Ver também
 Diocese de Uberlândia
 Dom Paulo Francisco Machado

Edwiges